Alfred (Nova Iorque) — cidade no estado de Nova Iorque, Estados Unidos
Lake Alfred — cidade no estado da Flórida, Estados Unidos
Alfred (Texas) — comunidade no estado do Texas

Outros
Alfred (Fatal Fury) — personagem de jogo eletrônico

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos